

Persone 
 Daniel Tsui – fisico cinese naturalizzato statunitense
 Elvis Tsui – attore cinese di etnia Manciù
 Kung Tsui-chang – funzionario, politico e imprenditore cinese
 Sam Tsui – cantante statunitense

Altro 
 Distretto di Tsim Sha Tsui – area urbana nel Kowloon meridionale a Hong Kong
 Tsũi Goab Tholus – struttura geologica della superficie di Io